À l'origine, le mot partisan désigne une personne qui se déclare ou qui est en faveur de quelque chose ou de quelqu'un.

Partisan peut faire référence à :

Politique 
 Un partisan désigne une personne qui soutient un parti politique ou qui en est membre

Militaire 
 Un partisan désigne une personne pratiquant la guérilla. On parle aussi de franc-tireur.
 Le mot est notamment employé pour désigner divers groupes de résistants - notamment, mais pas uniquement, communistes - durant la Seconde Guerre mondiale : les Francs-tireurs et partisans français, les partisans yougoslaves, les partisans soviétiques ou les résistants italiens dans leur ensemble.

Cinéma 
 Partisan, un film australien réalisé par Ariel Kleiman en 2015
 la revue Partisans, fondée par l'éditeur François Maspero

Télévision 
 Partisan série télévisée suédoise de 2020 avec Fares Fares dont une deuxième saison sera diffusée en 2022.

Autres 
 Au , sous Colbert, le Partisan, nommé aussi « homme d'affaires » ou « traitant », est celui qui conclut avec le roi des traités ou partis, prenant à ferme tel groupe d'impositions indirectes, tel impôt ou telle fraction d'impôt. À la fin du règne de Louis XIV, on les vit comme des parvenus, certains s'étant considérablement enrichis, et les caisses de l’État étant vides. 
 Le Partisan Review est un trimestriel américain littéraire et politique publié de 1934 à 2003.
 Un jeu partisan est un jeu qui n'est pas impartial.
Partisan (album de Sodom)